Abbar er et arabisk efternavn og fornavn som bliver båret af flere personer:
 Samir Abbar (født 1982) – Algerisk fodboldspiller
 Mohammed bin Ali Al Abbar – Emiratarabisk erhvervsmand
 Mohammed al Abbar – Emiratarabisk erhvervsmand
 Abdullah Mahmoud Abbar – Saudiarabisk erhvervsmand
 Rida Mahmoud Abbar – Saudiarabisk erhvervsmand
 Abbar (563-562 f.Kr.) – Konge af Tyr